Atis Silvi (en llatí: Atys Silvius) fou un dels reis d'Alba Longa i les seves colònies. Era fill d'Alba Silvi i pare de Capis. D'ell deriva el nom de la gens romana Àtia de la qual es deia que l'emperador August era descendent per part de mare.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 

Reis d'Alba Longa